Tew ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Tew, britischer Komponist und Arrangeur
 Alex Tew (* 1984), Initiator der Million Dollar Homepage
 Henry Tew (1654–1718), englischer Politiker und Offizier
 Jim Tew, US-amerikanischer Journalist
 Ruby Tew (* 1994), neuseeländische Ruderin
 Thomas Tew († 1695), nordamerikanischer Pirat

TEW steht als Abkürzung für:
 Thyssen-Edelstahlwerke, Werke in Krefeld und Witten, heute Teil von ThyssenKrupp Nirosta
 Taiwan EU Watch, eine taiwanische, politische Gruppierung in Europa

Siehe auch:
 Thew

Abkürzung